Seule, téléfilm français réalisé par Fabrice Cazeneuve (2008).
 Seule, court métrage français réalisé par Érick Zonca (1997).
 Seule, album de Barbara.
 "Seule", chanson de Reynaldo Hahn,
 Seule, album de bande dessinée écrit par Denis Lapière et dessiné par Ricard Efa (2018).

Voir aussi
 
 Solitude